L'abreviatura de l'organisme dels mossos que s'ocupa de la disciplina interna: Àrea Disciplinària.
 L'abreviatura del llatí Anno Domini
 El partit veneçolà Acción Democrática.